Aiken Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Aiken Branch (Hatfield Branch), Fluss im Bundesstaat Georgia
 Aiken Branch (Little Tennessee River), Fluss im Bundesstaat North Carolina
 Aiken Branch (Tyger River), Fluss im Bundesstaat South Carolina